Cette page d'homonymie recense les différentes générations de la compacte familiale de Renault Samsung Motors :
 Première génération : Samsung SM3 I, modèle dérivé de la Nissan Bluebird Sylphy I
 Seconde génération : Samsung SM3 II, modèle dérivé de la Renault Fluence

SM3
Automobile des années 2000
Automobile des années 2010
Berline